Valea Bradului ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Valea Bradului (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Bradului (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Valea Bradului (Prahova), Dorf im Kreis Prahova